Bán József (1921–1994) jégkorongozó, edző
 Bán József (1940) sportrepülő